Николай Иванович Путинцев (род. 1 января 1953) — ученый-зоолог, один из авторов «Красной книги Республики Тыва», ведущий потомственный таксидермист Тувы, художник-оформитель диорам, сотрудник заповедника «Убсунурская котловина», заведующий экологическим музеем ТувГУ, директор НПК «Тувабиос» Тувинского лесного хозяйства ТПО (1990—1993 гг.), заместитель председателя Государственного комитета по охране окружающей среды Республики Тыва (1997—2002 гг.), заместитель министра природных ресурсов Республики Тыва (2002—2005 гг.), член редакционной коллегии и авторского коллектива «Красной книги Республики Тыва» (Часть II «Животный мир»), член комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам Республики Тыва, Заслуженный работник Республики Тыва.

Трудовая деятельность 
В 1976 году был направлен на кафедру биологии КГПИ лаборантом после окончания естественно-географического факультета ТувГУ по специальности «Биология, химия»

С 1976 г.- лаборант, старший преподаватель кафедры биологии КГПИ.

1990—1993 гг. — директор НПК «Тувабиос» Тувинского лесного хозяйства ТПО

1997—2022 гг. — заместитель председателя Государственного комитета по охране окружающей среды.

2002—2005 гг.-заместитель министра природных ресурсов Республики Тыва.

С 2005 г.- сотрудник заповедника «Убсунурская котловина», преподаватель ТувГУ, заведующий экологическим музеем кафедры биологии и экологии ТувГУ

Научная и музейная деятельность 
Н. И. Путинцев принимал непосредственное участие в создании природных экспозиций музея Кызылского государственного педагогического института и Национального музея Республики Тыва

1968—1969 гг. — оформлены диорамы и изготовлены чучела животных для зоомузея КГПИ.

1970 г.- создан экспозиционный отдел музея «Ландшафтное биоразнообразие и биоценозы Тувы», в котором имелось 4 больших (экспозиционный объем по 5 кв.м. каждая) и 14 малых (в среднем по 3,5 кв.м) диорам, демонстрирующих основные биогеоценозы (гольцовая зона, горная тайга, смешанный лес, степь, пустыня, водоемы и т. д.) богатейшего разнообразия природы Тувы.

2002 г. — издана «Красная книга Республики Тыва» (Часть 2-под редакцией Н. И. Путинцева) — официальный справочник о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов дикой фауны и флоры Тувы. Книга является государственным документом, имеющим юридический статус и правовую базу для сохранения и воспроизводства внесенных в нее объектов. Красная книга состоит из двух частей: первая (Растения) издана в 1999 году, вторая — (Животные) издана в 2002 году. Во второй части приведены сведения о категориях (по 6 категориям таксонов, принятым МСОП), биологии, ареалах распространения, численности, принятых и необходимых мерах охраны 31 вида беспозвоночных, 6 — рыб, 4— рептилий, 50— птиц и 21 вида млекопитающих.

С 2005 г. — организованы многочисленные научные экспедиции практически во все уголки Республики Тыва, и в результате был собран научный материал по видовому составу, размещению численности, экологии многих групп животных Тувы. В коллекционных фондах музея ТувГУ имеется более 12000 единиц объектов. Благодаря усилиям Н. И. Путинцева коллекционный фонд музея по разнообразию и уникальности значительно превосходит аналогичный фонд Национального музея Тувы.

Н. И. Путинцев- учредитель компании ООО «АРЖААНЛАБ» (2011—2012), Общественной организации экологический клуб «Октаргай» города Кызыла (Экоклуб «Октаргай», 2000—2008).

Научные работы 
 MULTILOCUS PHYLOGENY AND TAXONOMY OF EAST ASIAN VOLES ALEXANDROMYS (RODENTIA, ARVICOLINAE) Lissovsky A.A., Petrova T.V., Golenishchev F.N., Abramson N.I., Yatsentyuk S.P., Putincev N.I., Kartavtseva I.V., Sheremetyeva I.N. Zoologica Scripta. 2018. Т. 47. № 1. С. 9-20.
 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ИХ СВЯЗЬ С КЛИМАТОМ Ондар С. О., Путинцев Н. И., Ойдупаа О. Ч., Чаш У. М. Г. В сборнике: ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕРИГЛЯЦИАЛЬНЫХ ЭКОСИСТЕМ Материалы школы-семинара для молодых ученых (25-26 июня 2018 г.). Тувинский государственный университет. 2018. С. 34-39.
 ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ НОРКИ АМЕРИКАНСКОЙ (MUSTELAVISON) КЛАСТЕРНОГО УЧАСТКА «ОРУКУ-ШЫНАА» ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА «УБСУНУРСКАЯ КОТЛОВИНА» Путинцев Н. И., Сюрюноол О. В. Вестник Тувинского государственного университета. № 2 Естественные и сельскохозяйственные науки.. 2017. № 2 (33). С. 200—208.
 ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИКАТОРНЫХ ГРУПП ОРГАНИЗМОВ. Ондар С. О., Забелин В. И., Путинцев Н. И., Кирова Н. А., Назын Ч. Д., Ондар Е. Э., Ондар У. В., Очур-оол А. О., Чаш-оол Н. Н., Сагар А. А., Ооржак А. М. В сборнике: НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ТУВИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА материалы ежегодной научно-практической конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов ТувГУ, посвященной Году экологии в Российской Федерации и Году молодежных инициатив в Туве. 2017. С. 9-20.
 ПРОГРАММА «ТУВИНСКИЙ БОБР»: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 20-ЛЕТНЕЙ РАБОТЫ. Савельев А. П., Карташов Н. Д., Путинцев Н. И., Штуббе М., Штуббе А., Молокова Н. И., Дёмкин И. В. В сборнике: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА материалы Всероссийской научно-практической конференции. ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет». 2016. С. 106—117.
 ЭКТОПАРАЗИТЫ РУКОКРЫЛЫХ (CHIROPTERA: VESPERTILIONIDAE) ТУВЫ. Орлова М. В., Путинцев Н. И. В сборнике: Экосистемы центральной Азии: исследование, сохранение, рациональное использование материалы XIII Убсунурского Международного симпозиума. 2016. С. 313—316.
 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ В ЖИЛИЩАХ БОБРОВ УБСУНУРСКОЙ И ТОДЖИНСКОЙ КОТЛОВИН. Соловьѐв В. А., Скопин А. Е., Карташов Н. Д., Путинцев Н. И., Сюрюн-оол О. В., Савельев А. П. В сборнике: Экосистемы центральной Азии: исследование, сохранение, рациональное использование материалы XIII Убсунурского Международного симпозиума. 2016. С. 328—331.
 УЧАСТОК «МОНГУН-ТАЙГА» ЗАПОВЕДНИКА «УБСУНУРСКАЯ КОТЛОВИНА» И ЕГО РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ РЕДКИХ ВИДОВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ТУВЫ. Куксин А. Н., Путинцев Н. И., Горева Н. А., Самдан А. М., Донгак Н. Н. Труды Тигирекского заповедника. 2015. № 7. С. 133—135.
 INTRODUCED SEMIAQUATIC MAMMALS IN THE UVS NUUR HOLLOW (CURRENT DISTRIBUTION AND ECOLOGICAL VECTORS OF NATURALIZATION). Saveljev A.P., Scopin A.E., Soloviev V.A., Shar S., Otgonbaatar M., Putincev N.I., Lhamsuren N. Russian Journal of Biological Invasions. 2015. Т. 6. № 1. С. 37-50.
 НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ ВСЕЛЕНЦАХ (МЛЕКОПИТАЮЩИХ) УБСУНУРСКОЙ КОТЛОВИНЫ. Сюрюн-оол О. В., Путинцев Н. И. В сборнике: Актуальные проблемы исследования этноэкологических и этнокультурных традиций народов Саяно-Алтая Материалы III международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 20-летнему юбилею Тувинского государственного университета, Году народных традиций в Республике Тыва. Тувинский государственный университет. 2015. С. 249—250.
 ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ДЛИННОХВОСТОГО СУСЛИКА (SPERMOPHILUS UNDULATUS) В ТУВЕ И СОПРЕДЕЛЬНОЙ МОНГОЛИИ: РОЛЬ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ, БИОТОПИЧЕСКИХ И ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННЫХ ПРЕГРАД. Чабовский А. В., Ондар С. О., Титов С. В., Савинецкая Л. Е., Шмыров А. А., Путинцев Н. И., Чаш У. М. Г., Ондар Д. С. Вестник Тувинского государственного университета. № 2 Естественные и сельскохозяйственные науки.. 2014. № 2. С. 47-60.
 ПОЛУВОДНЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ — ВСЕЛЕНЦЫ УБСУНУРСКОЙ КОТЛОВИНЫ (РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ НАТУРАЛИЗАЦИИ). Савельев А. П., Шар С., Скопин А. Е., Отгонбаатар М., Соловьёв В. А., Путинцев Н. И., Лхамсурэн Н. Российский журнал биологических инвазий. 2014. Т. 7. № 4. С. 55-75.
 ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БОБРОВ В ЕСТЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ И В МЕСТАХ ИНТРОДУКЦИЙ. Савельев А. П., Штуббе М., Штуббе А., Путинцев Н. И., Олейников А. Ю., Савельев А. А. Вестник охотоведения. 2010. Т. 7. № 2. С. 340.
 КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА: ЖИВОТНЫЕ. Путинцев Н. И., Аракчаа Л. К., Забелин В. И., Баранов А. А., Чернышев С. Э., Дубатолов В. В., Коршунов Ю. П., Смирнов М. Н., Шурыгин В. В., Карташов Н. Д., Гундризер А. Н., Попков В. К., Попов В. В., Мордкович В. Г., Костерин О. Э., Ондар С. О., Золотаренко Г. С., Обухов П. А., Савельев А. П., Прийдак Н. В. и др. Новосибирск, 2002.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Учёные по алфавиту
Биологи России
Преподаватели Тувинского государственного университета
Выпускники Тувинского государственного университета
Заслуженные работники Республики Тыва
Таксидермисты
Зоологи России
Тувинский государственный университет
Учёные XXI века